Zeitoun peut faire référence à :

Étymologie 
Zeitoun signifie « olive » en arabe. Le mot arabe a également donné les deux mots espagnols « aceituna » (olive), et « aceite » (huile). 

Il existe également les orthographes « zaitoun » et « zaytoun » en transcription latine (voir article homophone).

Toponyme 

 Zeitun, ancien nom de la ville de Lamia, en Grèce ;
 Zeitoun ou El-Zeitoun (en arabe : الزيتون), quartier du Caire en Égypte, connu pour des apparitions mariales supposées ;
 Zeïtoun, ancien nom du village de Süleymanlı, en Turquie ;
 Zeitoun, quartier de banlieue de la ville d'Erevan en Arménie ;
 Zeitoun, nom médiéval arabe de Quanzhou, en Chine.

Patronyme 

 Ariel Zeitoun (1945-), réalisateur, scénariste et producteur français d'origine tunisienne ;
 Frédéric Zeitoun (1961-), parolier, animateur de télévision ;
 Laurent Zeitoun (1973-), scénariste et producteur français ;
 Valery Zeitoun (1966-), producteur français de musique et de spectacles musicaux.

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade